Dans la mythologie grecque, Protée est une divinité marine.
 Le protée est un amphibien urodèle de la famille des protéidés.
 Le protée est un papillon de la famille des Lycaenidae, également appelé « Azuré des mouillères ».
 Protée (lune) est un satellite de Neptune.
 Protée est une pièce de théâtre de Paul Claudel.
 Le Protée est un sous-marin français, de la classe Naïade, ayant servi de 1904 à 1914.
 Le Protée est un sous-marin français, de la classe 1 500 tonnes, ayant fait partie de la force X et coulé en décembre 1943 près de Marseille.
 Protée (automobile à vapeur) est un  tracteur à vapeur (« remorqueur à chaudière ») de l'ingénieur allemand Charles Dietz qui tracta des diligences en banlieue parisienne au milieu du .  

 Le syndrome de Protée est une maladie génétique extrêmement rare.

Voir aussi 
 Protea est un genre de plantes, les protées, de la famille des Proteaceae. La protée royale, Protea cynaroides, est l'emblème de l'Afrique du Sud.
 Protéa est l'héroïne d'une série de films d'espionnage français des années 1910.